El Puig del Bosquet és una muntanya de 973,5 metres del límit dels termes comunals dels Banys d'Arles i Palaldà i de Reiners, tots dos a la comarca del Vallespir (Catalunya del Nord).

És a occident del terme, prop de la zona central, damunt del límit de les dues comunes esmentades. És al nord-oest, una mica lluny, de la Pera Bassa, immediatament al nord-oest del Coll de Padern, al sud-oest de les ruïnes del Mas Nou i al nord de Can Fèlix, el darrer del terme dels Banys d'Arles i Palaldà.

Referències

Bibliografia 
 

Muntanyes dels Banys d'Arles i Palaldà
Muntanyes de Reiners